Софроново — название населённых пунктов в России:

 Софроново — деревня в Меленковском районе Владимирской области.
 Софроново — деревня в Вашкинском районе Вологодской области.
 Софроново — деревня в Никольском районе Вологодской области.
 Софроново — деревня в Ильинском районе Ивановской области.
 Софроново — деревня в Лухском районе Ивановской области.
 Софроново — деревня в городском округе город Бор Нижегородской области.
 Софроново — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.
 Софроново — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.